Osoby o tym nazwisku:
 Adam Jurgielewicz – biskup starokatolicki
 Grzegorz Jurgielewicz – polski muzyk
 Józef Jurgielewicz – litewski piłkarz
 Helena Jurgielewicz – polska weterynarz
 Helena Jurgielewicz – polska polityk, posłanka na Sejm
 Mieczysław Jurgielewicz – polski malarz i grafik
 Wacław Jurgielewicz – polski historyk, wojskowy